Заячье-Холмское сельское поселение — муниципальное образование в составе Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Административный центр — село Заячий-Холм.

История 
1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» было образовано Ставотинское сельское поселение с центром в селе Ставотино, установлены границы сельского поселения в административных границах Заячье-Холмского и Ставотинского сельских округов. 19 сентября 2005 года законом Ярославской области № 41-з центр сельского поселения перенесен в село Заячий-Холм, а поселение переименовано в Заячье-Холмское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 47 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Заячье-Холмского сельского поселения

Гаврилов-Ямский район
Сельские поселения Ярославской области